Франц Ашику (, род. 12 мая 1993) — албанский шахматист, мастер ФИДЕ, тренер ФИДЕ.

Чемпион Албании 2015 г.

В составе сборной Албании участник шахматных олимпиад 2014, 2016 и 2018 гг. и командного первенства Европы 2017 г.

В 2005, 2006 и 2008 г. участвовал в юниорских чемпионатах Европы (в разных возрастных категориях). В 2012 г. принимал участие в молодежном чемпионате мира.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Ашику в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Ашику на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам